Pöring heißen folgende geographischen Objekte:

 Pöring (Landsberg am Lech), Ortsteil der Stadt Landsberg am Lech, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Pöring (Zorneding), Ortsteil der Gemeinde Zorneding, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Pöring (Gemeinde Gampern), Ortschaft von Gampern, Oberösterreich
 Schloss Pöring in Landsberg am Lech